Giuliana Fumagalli est la mairesse de l'arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension depuis l'élection municipale montréalaise de 2017. Élue sous la bannière de Projet Montréal, elle est exclue du parti à la suite d'accusations de harcèlement. Elle est membre du parti Quartiers Montréal depuis janvier 2021. En octobre 2021 elle est candidate à sa réélection mais est défaite.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
 Administration Plante
 Projet Montréal

Liens externes 
 Giuliana Fumagalli sur ville.montreal.qc.ca
 Biographie Quartiers Montréal

Conseiller municipal de Montréal
Maire au Québec